Il singolare del Pattaya Women's Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Ruxandra Dragomir era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Henrieta Nagyová.

Henrieta Nagyová ha battuto in finale 7–5, 6–7, 7–5  Dominique Van Roost.

Teste di serie

  Ruxandra Dragomir (semifinali)
  Dominique Van Roost (finale)
  Florencia Labat (primo turno)
  Henrieta Nagyová (campionessa)

 Tamarine Tanasugarn (secondo turno) 
 Denisa Chládková (primo turno) 
 Sandra Kleinová (quarti di finale) 
 Åsa Svensson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 1997